Duitsland
Landkreis Verden, een district in de deelstaat Nedersaksen
Verden (Aller), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Vorstendom Verden, een vorstendom in de geschiedenis van Duitsland

Verenigde Staten
Verden (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma

Frankrijk
vroegere Duitse naam voor Verdun (Meuse), naast ook Wirten